Zkratka ICD může mít různé významy:

 isocitrátdehydrogenáza, enzym ze skupiny oxidoreduktáz, který katalyzuje jeden krok Krebsova cyklu, a to oxidaci isocitrátu na 2-oxoglutarát
 Mezinárodní klasifikace nemocí, publikace, která kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších příznaků, situací či okolností, publikovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO)
 implantabilní kardioverter-defibrilátor